В одиночному розряді тенісного турніру Bremar Cup 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Вірджинія Вейд (фінал)
 Біллі Джин Кінг (переможецьssa)

 Бетті Стеве (півфінал)
 Рената Томанова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Bremar Cup